

Codici 
 moj – codice ISO 639-3 della lingua monzombo

Geografia 
 Moj – frazione di Monasterolo del Castello in provincia di Bergamo

Altro 
 Moj – singolo di Loboda del 2020